Ayoví ist der Familienname folgender Personen:
 Jaime Ayoví (* 1988), ecuadorianischer Fußballspieler
 Marlon Ayoví (* 1971), ecuadorianischer Fußballspieler
 Walter Ayoví (* 1979), ecuadorianischer Fußballspieler